Totul despre sex (Sex and the City) este un titlu care se poate referi la:
Totul despre sex, o carte și o rubrică de ziar scrise de Candace Bushnell.
Totul despre sex, un serial american, bazat pe cartea sus-menționată.  
Totul despre sex: Filmul, filmul ce continuă serialul.
Totul despre sex 2, continuarea filmului.